

Коламбія-Сіті — місто, штат Індіана
 Коламбія-Сіті — місто, штат Орегон